Пассе — многозначный термин.
 Пассе () — выворотное положение согнутой в колене ноги, вытянутый носок у колена впереди, сбоку или сзади. Очень часто используется в качестве промежуточного положения при выполнении танцевальных элементов.
 Пассе — коммуна в Германии.
 Пассе — коммуна во Франции.

См. также 
 Пассек